Steno kan syfta på:

 Steno (djur) – ett släkte i familjen delfiner
 Steno- ett prefix

Personer
 Nicolaus Steno (1638–1686) dansk naturforskare
 Michele Steno (1331-1413), Doge i Venedig
 Steno Stenberg (1870–1940), svensk politiker
 Stefano Vanzina (1917–1988), italiensk filmregissör

Se även
Stenos